

Паб'яніце — місто в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Паб'яніце — гміна в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Пабяниці — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Паб'яніце